El nombre propio Isolina puede corresponder a las siguientes personas:

Personas
Isolina Carrillo, cubana.
Isolina Núñez, bailarina, actriz teatral y conductora radial uruguaya.
Isolina Ferré, puertorriqueña.
Isolina Rondón, activista puertorriqueña.

Además
Centros Sor Isolina Ferré, sin fines de lucro localizada en Río Piedras.